Juan Manuel Lucero - futebolista nascido na Argentina, naturalizado chileno, que atua como atacante
 Lucero (artista) - atriz e cantora mexicana
Lucero (álbum) - álbum de estúdio da artista lançado em 1993
 Lucero (bairro) - um dos sete bairros do distrito de Latina, em Madrid, capital da Espanha
 Lucero (metrô) - estação da Linha 6 do Metro de Madrid
 Lucero (banda) - banda de alternative country e cowpunk dos Estados Unidos

Desambiguação